Per diocesi di Oran si può intendere:
 la diocesi di Orán in Argentina
 la diocesi di Orano in Algeria